Ikonen sind Heiligenbilder, siehe Ikone

Ikonen ist der Familienname folgender Personen:
 Ansa Ikonen (1913–1989), finnische Film- und Theaterschauspielern sowie Sängerin
 Johanna Ikonen (* 1969), finnische Eishockeyspielerin
 Joonas Ikonen (* 1987), finnischer Skispringer
 Juha Ikonen (* 1970), finnischer Eishockeyspieler
 Kari Ikonen (* 1973), finnischer Jazzmusiker
 Lauri Ikonen (1888–1966), finnischer Komponist
 Mikko Ikonen (* 1986), finnischer Skilangläufer
 Pasi Ikonen (* 1980), finnischer Orientierungsläufer
 Risto Ikonen (* 1982), finnischer Skilangläufer
 Tommi Ikonen (* 1987), finnischer Skispringer
 Väinö Ikonen (1895–1954), finnischer Ringer

Ikonen steht außerdem für:
 Ikonen (Zeitschrift), ein deutsches Kulturmagazin

Siehe auch:
 Ikone (Begriffsklärung)